În anatomia umană, vena iliacă se referă la mai multe structuri anatomice situate în pelvis: 

 Vena iliacă comună, formată din vene iliace externe și interne, se varsă în vena cava inferioară 
 Vena iliacă circumflexă profundă, formată prin unirea venei comitante a arterei circumflexe iliace profunde și se alătură venei iliace externe 
 Vena iliacă externă, se termină la nivelul venei iliace comune, drenând vena femurală 
 Vena iliacă internă, se termină la nivelul venei iliace comune, drenând organele pelvine și perineul.

Anatomie umană
Aparatul cardiovascular
Angiologie
Vene
Venele pelvisului
Pelvis